Э́нтони Бёрджесс, или А́нтони Бе́рджесс (; полное имя — Джон Э́нтони Бёрджесс Уи́лсон, , известен также как Джозеф Келл; 25 февраля 1917, Манчестер — 22 ноября 1993, Лондон) — английский писатель и литературовед (занимался литературными исследованиями, особенно творчества Шекспира и Джойса), также занимался сочинением музыки (симфонии, балет и опера), литературным переводом и журналистикой. Наиболее известным произведением Бёрджесса является психологический роман-антиутопия «Заводной апельсин».

Биография 
Джон Энтони Бёрджесс Уилсон родился 25 февраля 1917 года в Манчестере, в католической семье. Отец Бёрджесса был бухгалтером и играл по вечерам на фортепиано в пабе. После того как мать Бёрджесса умерла во время пандемии гриппа, когда ему было два года, его отец в 1922 году женился на хозяйке паба и занялся продажей табачных изделий. Воспитанием мальчика занималась тётка, а затем мачеха. Отец его скончался в 1938 году в возрасте 55 лет, не оставив наследства.

О своих отношениях с ровесниками Бёрджесс вспоминал: «На меня или набрасывались с кулаками, или не замечали совсем. Меня просто презирали. Оборванцы, сбившиеся в шайки, обычно избивали аккуратно одетых детей вроде меня». Вскоре его определили в католическую начальную школу в Манчестере. Писатель позже вспоминал: «Когда меня привели в школу, я уже умел читать, а большинство учеников не умело. Так что я был… не такой как все». В детстве он не очень любил музыку, пока не услышал по радио «невероятное соло на флейте» и был зачарован. Через несколько минут диктор объявил, что прозвучала прелюдия «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси.

Образование Бёрджесс получил в колледже Ксавериан и в университете Манчестера, который окончил в 1940 году и там же стал читать курс лекций по истории английского языка и литературы. Во время Второй мировой войны Бёрджесс служил в сухопутных войсках.

В 1942 году он женился на Луелле Ишервуд Джонс, которая в 1968 году умерла от цирроза печени. Биограф Бёрджесса, Эндрю Бизвелл, в своей книге «Настоящая жизнь Энтони Бёрджеса» рассказывал о том, что во время светомаскировки Луелла была изнасилована и избита четырьмя американскими дезертирами-неграми. С 1946 по 1950 год Бёрджесс занимался преподаванием в университете Бирмингема, работал в министерстве образования и в школе Бэнбари. Дебютный роман Бёрджесса был написан в 1949 году, но издан лишь в 1965 году. До 1959 года Бёрджесс изучал теорию музыки и уделял мало времени писательству. В 1954 году он был инспектором по делам образования в Малайской Федерации, а в 1958 году — в Брунее.

В 1959 году у тогда ещё учителя Энтони Бёрджесса после того, как он упал в обморок на уроке, была обнаружена опухоль мозга и, по мнению врача, ему осталось жить не больше года. Это событие послужило для Бёрджесса толчком к началу писательской деятельности. С тех пор он опубликовал более 50 книг, в том числе наиболее известные «тетралогию Эндерби» и роман «Заводной апельсин». Бёрджесс писал не только под своим именем, но и под различными псевдонимами, которые ему предлагала жена. Однажды Бёрджесс написал рецензию для газеты Йоркшир Пост на свой же роман «Мистер Эндерби изнутри» (1963) по пожеланию главного редактора газеты — роман был написан под псевдонимом Джозеф Келл, о принадлежности которого Бёрджессу главный редактор не знал. Также Бёрджесс отправлял письма в Daily Mail за подписью «Мухамед Али».

Между 1960 и 1964 годом Бёрджесс написал 11 романов.

На творчество писателя значительно повлияли произведения Джеймса Джойса (жизни и творчеству которого Бёрджесс посвятил множество статей и несколько монографий) и также в какой-то мере его католическое вероисповедание.

Его самое известное произведение «Заводной апельсин», которое обрело популярность главным образом после экранизации Стэнли Кубриком, затрагивает такие темы, как насилие, свободная воля и мораль.

Бёрджесс владел многими языками: русским, немецким, испанским, итальянским, валлийским, японским и родным для него английским.

Эти знания пригодились ему в составлении искусственного языка «надсат», которым пользовались герои его книги.

В 1968 году Бёрджесс женился на итальянской княжне. Участвовал в различных ток-шоу, писал статьи в британские газеты. В 1970—1971 годах Бёрджесс преподавал в Принстонском университете, стал почётным профессором Сити Колледжа в Нью-Йорке (1972). В 1972 году был заведующим литературной частью театра Гатри в Миннеаполисе. В 1976 году преподавал в нью-йоркском университете в городе Буффало.

На протяжении всей жизни Бёрджесс также писал музыку — в общей сложности, по подсчётам исследователя Пола Филипса, ему принадлежит около 175 композиций, среди которых как достаточно простые мелодии, так и сложные произведения, сочетающие следование традициям английской композиторской школы (Элгар, Холст, Уолтон, Воан Уильямс) с влиянием Дебюсси и Стравинского. Третья симфония Бёрджесса была написана по заказу Симфонического оркестра Университета Айовы и впервые исполнена этим оркестром под управлением Джеймса Диксона (22 октября 1975 г.), а оперетта «Блумы из Дублина» () по мотивам знаменитого романа Джойса «Улисс» была исполнена на радио BBC в 1982 году по случаю столетия Джойса. Некоторые сочинения Бёрджесса основаны на его впечатлениях от малайской музыки; ему принадлежат также опера «Троцкий в Нью-Йорке» (1980), фантазия для фортепиано с оркестром «Рим во время дождя» и т. д. Бёрджесс также осуществил новый перевод на английский язык оперы Бизе «Кармен» и написал новое либретто для оперы Вебера «Оберон» — оба либретто были использованы в различных британских постановках.

Бёрджесс умер 22 ноября 1993 года в Лондоне от рака лёгких.

Библиография

Романы 
 Видение битвы / A Vision of Battlement (1949)
 Время тигра / Time for a Tiger (1956, рус. перевод 2002(?)) — первая часть малайской трилогии
 Враг под покрывалом / The Enemy in the Blanket (1958, рус. перевод 2002(?)) — вторая часть трилогии (другое название Враг в одеяле)
 Восточные постели / Beds in the East (1959, рус. перевод 2002(?)) — третья часть (другое название Ложе Востока)
 Право на ответ / The Right to an Answer (1960, рус. перевод 2017)
 Доктор болен / The doctor is sick (1960, рус. перевод 2002)
 Devil of a State (1961)
 Однорукий аплодисмент / One hand clapping (1961, рус. перевод 2002) (название — аллюзия на дзэн-коан «Хлопок одной ладони»)
 Заводной апельсин / A Clockwork Orange (1962, рус. перевод 1991)
 Вожделеющее семя / The Wanting Seed (1962, рус. перевод 1962)
 Мёд для медведей / Honey for the Bears (1963, рус. перевод 2002)
 Мистер Эндерби изнутри / Inside Mr. Enderby (1963, рус. перевод 2002) — первая часть тетралогии Эндерби (другое название Внутри мистера Эндерби)
  Влюблённый Шекспир / Nothing Like the Sun: A Story of Shakespeare’s Love Life (1964, рус. перевод 2002(?))
 The Eve of Saint Venus (1964)
 Трепет намерения / Tremor of Intent (1966, рус. перевод 1991)
 Эндерби снаружи / Enderby Outside (1968, рус. перевод 2003) — вторая часть тетралогии Эндерби
 М. Ф. / MF (1971, рус. перевод 2002(?))
 Наполеоновская симфония / Napoleon Symphony (1974)
 Завещание заводному миру, или конец Эндерби  (1975) - третья часть тетралогии Эндерби
 1985 — первая  часть  книги - анализ романа  Джорджа Оруэлла «1984»,  а  вторая  часть  само  произведение
 Человек из Назарета / Man of Nazareth (1979)
 Сила земли / Earthly Powers (1980)
 Смуглая леди Эндерби, или Эндерби без конца  (1984) - четвертая, заключительная часть тетралогии Эндерби
 Царство слабых (1985)
 Железо, ржавое железо / Any Old Iron (1988, рус. перевод 2004)

Повести 
 Долгий путь к чаепитию / A long trip to teatime (повесть, 1976. русский перевод — 2000)

Документальная проза 
 Шекспир / Shakespeare (1970, рус. перевод 2001 ISBN 5-227-01302-0)
 Эрнест Хемингуэй и его мир / Ernest Hemingway and his World (1978)

Автобиография 
 Маленький Уилсон и большой Бог (1987)
 Твое время прошло (1990)

Экранизации 
 1971 — Заводной апельсин, режиссёр Стэнли Кубрик.
 1977 — Иисус из Назарета, режиссёр Франко Дзеффирелли.

См. также 
 Надсат

Примечания

Литература 
 на русском языке

 
 Мельников Н. В тени «Заводного апельсина» (К столетию Энтони Бёрджесса)  // Иностранная литература. — 2017. — № 2. — С. 3—11. 
 

 на английском языке

 Lewis R. A. Anthony Burgess: A Biography — N. Y.: , 2004. — 434 p.
 Stinson J. J. A. Burgess revisited. — Boston : , 1991. — 165 p.

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Библиография на сайте Лаборатория Фантастики 
 Международный фонд Энтони Бёрджесса 
 

 
Писатели Великобритании XX века
Английские писатели XX века
Композиторы Великобритании
Шекспироведы
Умершие от рака лёгкого
Награждённые медалью Бенсона
Преподаватели Городского колледжа Нью-Йорка